Kronig ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Kronig (1896–1953), Abgeordneter der deutschen Minderheit im polnischen Sejm
 Jan Kronig (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Lukas von Kronig (1813–1888), österreichischer Beamter
 Nora Kronig Romero (* 1980), Schweizer Diplomatin
 Ralph Kronig (1904–1995), deutsch-US-amerikanischer theoretischer Physiker

Siehe auch:
 Kronig-Penney-Modell, Modell der Festkörperphysik
 Krönig (Begriffsklärung)
 Kroenig